NMO est un sigle qui peut signifier : 
 Neuromyélite optique, une maladie ;
 N-oxyde de N-méthylmorpholine, un composé chimique.